Borowa (gemeente)
 Borowa (powiat Mielecki)
 Borowa (powiat Dębicki)
 Borowa (Klein-Polen)
 Borowa (powiat Bełchatowski)
 Borowa (powiat Piotrkowski)
 Borowa (gemeente Dobryszyce)
 Borowa (gemeente Gidle)
 Borowa (gemeente Przedbórz)
 Borowa (Lublin)
 Borowa (Neder-Silezië)
 Borowa (Silezië)

Zie ook:
 Borowa Góra (Subkarpaten)
 Borowa-Kolonia
 Borowa Wola
 Jakać Borowa